Pierre Kohler peut désigner :
 Pierre Kohler (astronome) (1945-), un astronome français ;
 Pierre Kohler, (1964-), un homme politique suisse, membre du PDC.